Victor de Broglie – politico e diplomatico francese
 Victor-François de Broglie – generale francese
 Victor-Maurice de Broglie – militare francese